Bogatić je naselje u sastavu Grada Drniša, u Šibensko-kninskoj županiji.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 94 stanovnika.

Izvori 

Naselja u sastavu Grada Drniša